Дубровы — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Дубровы — урочище в Александровском районе.

Новгородская область 
 Дубровы — деревня в Парфинском районе.

Псковская область 
 Дубровы — деревня в Дедовичском районе.
 Дубровы — деревня в Новоржевском районе.

Ярославская область 
 Дубровы — деревня в Мышкинском районе.